«Адъютанты любви» — российский телевизионный сериал в жанре исторической авантюрной мелодрамы. В центре событий яркие и интересные герои, чья история личной жизни вплетена в историю жизни Европы. Сплетение любовных линий, предательство, ревность, интриги, разоблачение врагов России и мировой порядок.

Сюжет 
Главный герой — Пётр Черкасов, основатель русской военной разведки. Он ловок, умён, умеет читать по губам, стрелять без промаха, очаровывать женщин и дружить с мужчинами. Пётр раскрывает планы французов, борется с врагами и сводит на нет подпольные игры дипломатов, стараясь удержать хрупкий мир между двумя державами — Россией и Францией.

Вместе с тем, герои пытаются найти свою любовь, стать свободными людьми нового века, подняться над патриархальными понятиями «отцов», но разочаровываются, неожиданно понимая, что важным может быть и простое человеческое счастье.

Сценарий фильма основан на вымышленных сюжетах, хотя в нём действуют, наряду с придуманными, и реальные исторические персонажи.

В ролях

Главные роли 
 Никита Панфилов — Пётр Иванович Черкасов — сын Ивана Егоровича и Евдокии Дмитриевны Черкасовых. Единокровный брат (по отцу) маркиза д’Арни. Племянник Аглаи Ланской. Двоюродный брат Варвары Ланской. Крестник Бориса Курагина. Лучший друг Платона Толстого и Михаила Лугина. Влюблён в Ольгу Лопухину (княгиню Ольгу Монго-Столыпину) с детства. Позже влюбляется в Ксению фон Зак (приёмную дочь графа Палена), которая рожает ему сына, маленького Петра Черкасова. Муж / Вдовец Ксении.
 Карина Разумовская — Ольга Николаевна Лопухина (княгиня Ольга Николаевна Монго-Столыпина) — сирота. Внучка Анны Лопухиной. Лучшая подруга Варвары Ланской. Была влюблена в Петра Черкасова с детства. Потом, чтобы досадить Петру, вышла замуж за Романа Монго-Столыпина, в которого к концу сериала по настоящему влюбляется. Позже родила от своего мужа дочь, княжну Анну Романовну Монго-Столыпину. Считая своего мужа мёртвым (со слов Сибари), долгое время носила траур. Впоследствии узнала, что её муж жив и воссоединилась с ним, при этом отговорив его от пострига в Орден Иллюминатов.
 Андрей Ильин — князь Роман Евгеньевич Монго-Столыпин — известный богач Петербурга. Муж Ольги Лопухиной (княгини Ольги Монго-Столыпиной). Отец княжны Анны Романовны Монго-Столыпиной. Едва не принял постриг в Орден Иллюминатов, но был спасён Ольгой. Был заложником Спартака.
 Александр Арсентьев — маркиз д’Арни (Иван Иванович Черкасов) — сын Ивана Черкасова и турчанки Ясмин. Единокровный брат (по отцу) Петра Черкасова. Дядя маленького Петра Черкасова (сына Петра Черкасова — старшего и Ксении фон Зак). Безответно влюблён в Ксению фон Зак.
 Юлия Жигалина — † Ксения фон Зак — приёмная дочь военного губернатора графа фон дер Палена. Взаимно влюблена в Петра Черкасова и вышла за него замуж. Мать маленького Петра Черкасова.
 Алла Казанская — Анна Антоновна Лопухина — бабушка Ольги Лопухиной (Монго-Столыпиной). Была глухонемой, но благодаря Моабад-хану излечилась от глухоты и немоты.
 Максим Радугин — Моабад-хан — Возлюбленный, позднее жених Варвары Ланской.
 Мария Козлова — Варвара Петровна Ланская — дочь Аглаи Ланской, племянница Евдокии Черкасовой, двоюродная сестра Петра Черкасова, падчерица Дмитрия Неврева. Лучшая подруга Ольги Лопухиной (княгини Ольги Монго-Столыпиной). Возлюбленная/невеста Моабад-хана. Была заложницей Спартака.
 Дарья Михайлова — Евдокия Дмитриевна Черкасова — сестра Аглаи Ланской. Вдова Ивана Егоровича Черкасова. Мать Петра Черкасова. Бабушка маленького Петра Черкасова.
 Марина Зудина — Аглая Дмитриевна Ланская — сестра Евдокии Черкасовой, жена Дмитрия Неврева. Мать Варвары Ланской. Тётя Петра Черкасова. Будущая тёща Моабад-хана.

Другие роли 
 Павел Баршак — Михаил Алексеевич Лугин, друг Платона Толстого и Петра Черкасова.
 Илья Бледный — † Луи Антуан Анри де Бурбон-Конде, герцог Энгиенский.
 Александр Абдулов — адмирал Горацио Нельсон.
 Светлана Брагарник — Летиция Рамолино, жена Карло Буонапарте, мать Наполеона.
 Сергей Виноградов — Дмитрий Мокеевич Неврев, муж Аглаи Ланской, отчим Варвары Ланской.
 Евгений Власенко — Платон Александрович Зубов.
 Максим Дрозд — † Барнабас, слуга Юлии де Перпеньяк.
 Армен Джигарханян — Учитель / Спартак, Глава Ордена Иллюминатов.
 Александр Ефимов — Александр I, император России / † Леандр, актёр
 Алексей Завьялов — Адам Адамович Чарторыйский, бывший любовник Елизаветы Алексеевны.
 Валерий Золотухин — Александр Васильевич Суворов.
 Виталий Коваленко — Наполеон I Бонапарт, император Франции.
 Екатерина Крупенина — Аграфена Митрофанова.
 Андрей Кузичев — Алексей Яковлевич Охотников, тайный возлюбленный Елизаветы Алексеевны.
 Кристина Кузьмина — Елизавета Алексеевна (Луиза Мария Августа Баденская), императрица России, жена Александра I, тайная возлюбленная Алексея Охотникова.
 Авангард Леонтьев — † Павел I, император России, сын Екатерины II и Петра III, муж Марии Фёдоровны.
 Олег Мазуров — Луи Констан Вери.
 Владимир Малков — генерал Леонтий Леонтьевич Беннигсен.
 Евгений Миллер — † Клеон, актёр.
 Диана Морозова — маркиза Юлия де Перпеньяк, французская актриса, любовница Александра I.
 Валерий Ненашев — Иван Дмитриевич Демьянов, филёр.
 Елена Петраченкова — † Маруся, проститутка.
 Елена Подкаминская — Полина Бонапарт, принцесса Франции, сестра Наполеона.
 Ирина Низина — Жозефина Богарне, императрица Франции, жена Наполеона, мать Гортензии Богарне.
 Юлия Майборода — Гортензия Богарне, принцесса Франции, дочь Жозефины и Александра Богарне, приёмная дочь Наполеона.
 Борис Никифоров — священник.
 Сергей Перегудов — великий князь Константин Павлович, брат Александра I.
 Павел Поймалов — граф Иван Кутайсов.
 Галина Польских — Мадлен.
 Дмитрий Дьяконов — Степан, крепостной музыкант.
 Дмитрий Попов — Степан, крепостной музыкант (замена).
 Ольга Прокофьева — Мария Фёдоровна (София Доротея Августа Луиза Вюртембергская), императрица России, жена / вдова Павла I.
 Виктор Сергачёв — † Карл, слуга Спартака.
 Владимир Скворцов — Жак Сибари.
 Александр Смирнов — Уильям Питт Младший, премьер-министр Великобритании.
 Андрей Смоляков — Шарль Талейран.
 Виталий Хаев — Жозеф Фуше.
 Сергей Сотников — Реджинальд Скотт.
 Дмитрий Супонин — Михаил Илларионович Кутузов
 Анна Тришкина — великая княжна Екатерина Павловна (Катиш), дочь Марии Фёдоровны и Павла I, сестра Александра I и Константина.
 Александр Устюгов — Платон Платонович Толстой, друг Михаила Лугина и Петра Черкасова, влюблённый в Варвару Ланскую.
 Михаил Химичев — Джага-хан.
 Ольга Фадеева — Акулина, крепостная актриса.
 Александр Филиппенко — Борис Александрович Курагин, крёстный отец Петра Черкасова.
 Борис Хвошнянский — Анатоль, комиссар тайной полиции.
 Алла Юганова — Зося.
 Игорь Ясулович — граф граф Пётр Алексеевич фон дер Пален, военный губернатор, приёмный отец Ксении фон Зак.
 Николай Козак — генерал Уваров.

Съёмочная группа 

 Автор сценария 
 Елена Гремина

 Авторы сюжетов 
 Анна Аносова
 Родион Белецкий
 Сергей Калужанов
 Дмитрий Ланчихин
 Дмитрий Шубиц

 Авторы идеи 
 Геннадий Ни-Ли
 Михаил Щедринский

 Авторы диалогов 
 Елена Исаева
 Елена Калинина
 Дмитрий Курилов
 Дмитрий Шубиц

 Редактор диалогов 
 Наталья Ворожбит

 Главный режиссёр 
 Михаил Мокеев

 Режиссёры-постановщики 
 Екатерина Гранитова
 Андрей Записов
 Борис Рабей
 Дмитрий Магонов
 Максим Мокрушев
 Сергей Пищиков
 Роман Фокин
 Игорь Штернберг
 Оганес Петян
 Вера Харыбина
 Марина Глуховская

 Главный оператор 
 Антон Хмельков

 Операторы-постановщики 
 Роман Бурденюк
 Василий Гладкий
 Виталий Дермель
 Александр Горулев
 Алексей Шейнин

 Художник-постановщик 
 Валентин Вырвич

 Художник-постановщик натурной площадки и мобильной группы 
 Екатерина Ястремская

 Художник по реквизиту 
 Ольга Тинакова

 Художники по гриму 
 Ирина Морозова
 Валентина Петрова

 Художники по костюмам 
 Любовь Мингазитинова
 Марина Кудрявцева
 Сергей Стручев

 Художник по костюмам мобильной группы 
 Виктория Хлебникова

 Главный звукорежиссёр 
 Андрей Климинов

Технические данные 
 Производство: АМЕДИА, Первый канал, Sony Pictures Television International.
 Премьера: 3 октября 2005 года, Первый канал.
 Количество: 85 серий (по 43 минуты каждая).

Критика 
«Адъютанты любви» по оригинальному сценарию Елены Греминой оказались слишком медленным и сложным повествованием для сугубо массовой аудитории, но при этом слишком банальным и мелодраматичным для продвинутых зрителей.

Примечания

Источники 
 «Адъютанты любви» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Александр Агеев — Ефим Курганов. Шпион Его величества // Журнал «Знамя», № 5, 20
 Екатерина Сальникова — Вперед в прошлое. На Первом канале прошла премьера исторического сериала «Адъютанты любви» // Взгляд.ру, 13 октября 2005
 Елена Ковальская — Судьбу на мыло // Афиша.ру, 10 октября 2005
 Алексей Генералов — Сериал «Адъютанты любви» //Rusactors.ru
 Елена Толстая — Моя жизнь с «Адъютантами». Несколько заметок от автора дилогии «Адъютанты любви» // Елена Толстая. Адъютанты любви. Дилогия. СПб.: Амфора, 2006

Телесериалы России 2000-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2005 году
Телесериалы России, завершённые в 2006 году
Исторические телесериалы России
Мелодраматические телесериалы России
Теленовеллы России
Исторические телесериалы о XIX веке
Амедиа
Телесериалы Sony Pictures Television
Телесериалы Первого канала
Фильмы:Персонаж:Михаил Кутузов
Фильмы:Персонаж:Наполеон Бонапарт
Фильмы о Российской империи
Телесериалы, снятые по заказу Первого канала
Телесериалы на русском языке